Демократическата партия на Косово (; с акроним: PDK) е политическа партия в Косово. Първоначално е социалдемократическа партия, излязла от демилитаризираната Армия за освобождение на Косово след войната в Косово, като по–голямата част от ръководството идва от албански националисти и бивши членове на Народното движение на Косово. Въпреки това, по време на своя конгрес през януари 2013 г., тя се позиционира като дясноцентристка партия и се счита за консервативна партия.

Ръководители

Участия в избори

Парламентарни избори

Източници

Външни препратки 
  

Политически партии в Косово
Основани в Косово през 1999 година